Stadion und Thannhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Konrad von Stadion und Thannhausen (1679–1757), deutscher Adliger und Geistlicher, Fürstbischof von Bamberg
 Philipp von Stadion und Thannhausen (1799–1868), österreichischer General